Сейненский повет () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Подляское воеводство. Центр повета — город Сейны. Занимает площадь 856,07 км². Население — 20 718 человек (на 30 июня 2015 года), что делает его самым малонаселённым в стране.

Административное деление

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

См. также 
 Сейненское восстание

Поветы Подляского воеводства
Сейненский повет